Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Gene Mayer (campione)
 Wojciech Fibak (finale)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Uli Pinner (secondo turno)

 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Johan Kriek (primo turno)
 Tom Gorman (secondo turno)
 Heinz Günthardt (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1979